Józef Mozolewski (1889-1974) – nauczyciel
 Józef Mozolewski (ur. 1955) – polityk